Владычно — название населённых пунктов:

Россия 
 Владычно — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Владычно — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Владычно — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Владычно — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Владычно — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.